Hōkō-ji (Kyoto)
 Hōkō-ji (Shizuoka)